Грант () — округ, расположенный в штате Арканзас . Население — 16 464 человек (2000). Административный центр — Шеридан ().

Округ был образован 4 февраля 1869 года и назван в честь Улисса Гранта. Входит в число так называемых сухих округов () - округов, где запрещено употребление алкоголя.

География и климат 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 639 км², из которых 1 637 км² суша и 3 км² или 0,2 % это водоемы.

Автомагистрали 
  U.S. Highway 167
  U.S. Highway 270
  Highway 35
  Highway 46

Прилегающие округа 
 Салин, штат Арканзас — на севере
 Пьюласки, штат Арканзас — на северо-востоке
 Джефферсон, штат Арканзас — на востоке
 Кливленд, штат Арканзас — на юго-востоке
 Даллас, штат Арканзас — на юге
 Хот-Спринг, штат Арканзас — на западе

Демография 

По итогам переписи населения 2000 года, в округе проживало 16 464 человека, 4 241 домашнее хозяйство и 4 780 семей. Плотность населения составила 26 человек на квадратную милю (10 человек на км²). В округе находилось 6 960 единиц жилья при средней плотности 11 единиц жилья на квадратную милю (4 единицы на км²). Расовый состав населения округа — 95,55 % белых, 2,47 % афроамериканцев, 0,45 % коренных американцев, 0,13 % азиатов, 0,03 % жителей тихоокеанских островов, 0,64 % жителей прочих рас и 0,73 % жителей смешанных рас. Испаноязычные или жители латиноамериканского происхождения составляют 1,15 % от общей численности населения.

В округе 6 241 домашнее хозяйство, из них 35,6 % имели детей в возрасте до 18 лет, 64,7 % — состояли в браке и жили совместно, 8,5 % — женщины-одиночки, а 23,4 % — не имели семей. 20,4 % всех домохозяйств состоят из одного человека, 9 % — лица старше 65 лет, живущие в одиночку. Средний размер домохозяйства — 2,61 человека, а средний размер семьи — 3 человека.

Возрастной состав населения города — 25,9 % жителей в возрасте до 18 лет, 8 % — от 18 по 24, 29,6 % — от 25 до 44 лет, 24,3 % — от 45 до 64 лет и 12,2 % — 65 лет и старше. Средний возраст составил 37 лет. На каждые 100 женщин приходилось 98,5 мужчины. На каждые 100 женщин возрастом старше 18 лет приходилось 96,3 мужчины.

Среднегодовой доход домашних хозяйств в городе составил $ 37 182, а среднегодовой доход семей — $ 42 901. У мужчин среднегодовой доход составляет $ 31 842 против $ 22 098 для женщин. Среднегодовой доход на душу населения в городе составил . 7,8 % семей и 10,2 % населения находились ниже черты бедности, в том числе 12,5 % — лица в возрасте до 18 лет и 13 % — лица старше 65 лет.

Города и населённые пункты 
 Леола
 Пойен
 Праттсвилл
 Шеридан
 Талл

Примечания 

Округа Арканзаса